Giżyccy herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Giżyccy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki